Marianne Brandt (alt) (1842. – 1921.), austrijska operna pjevačica, alt
Marianne Brandt (dizajnerica) (1893. – 1983.), njemačka likovna umjetnica i dizajnerica
Marianne Brandt (glumica) (1908. – 1995.), njemačka glumica